Ле-Віньо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Ле-Віньо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди